

Cinema 
 The Black Balloon – film del 2008 diretto da Elissa Down

Musica 
 The Black Balloon – album di John Renbourn del 1979
 Black Balloon – singolo dei Goo Goo Dolls del 1999
 Black Balloon – singolo dei The Kills del 2008
 Black Balloon EP – EP dei The Kills del 2009